УЗВ, англ. YZV — аббревиатура, может означать:
 УЗВ — Ультразвуковая ванна
 УЗВ — Ультрозвуковой вибратор
 УЗВ — Ультразвуковые волны
 УЗВ — Установка замкнутого водоснабжения — используется в рыбоводстве.
 УЗВ — Устройство задержки включения — используется для автоспуска различных приборов и аппаратов, например, фотоаппаратов, а также организации различных систем, например, автоматического пожаротушения.

 YZV — IATA-код (ICAO-код: CYZV) аэропорта , расположенного в 4,5 морских милях (8,3 км; 5,2 мили) к востоку от города Сет-Иль, Квебек, Канада.